Unexpected может означать:

 Unexpected — третий сольный студийный альбом американский певицы Мишель Уильямс.
 Unexpected — пятый студийный альбом американской певицы Энджи Стоун.